Абели () — топоним:
 Абели — бывшее название города Обяляй в Литве;
 Абели — заказник в Латвии;
 Абели — населённый пункт в Талсинском крае Латвии;
 Абели — населённый пункт в Екабпилсском крае Латвии.